Front Ludowy Wybrzeża Kości Słoniowej (FPI)
 focus primarius ignotus